Cardini ist der Familienname folgender Personen:

 Cesare Cardini (1896–1956), italienisch-mexikanischer Restaurant- und Hotelbesitzer sowie Koch
 Franco Cardini (* 1940), italienischer Historiker
 Giancarlo Cardini (* 1940), italienischer Pianist und Komponist
 Jennifer Cardini (* 1974), französische DJ und Musikerin
 Maria Timpanaro Cardini (1890–1978), italienische Historikerin
 Richard Valentine Pitchford alias „Cardini“ (1895–1973), britischer Zauberkünstler